Данза́н-Гава́н Ешижамсу́ев (1770–1839) — бурятский религиозный деятель, 5-й Пандидо Хамбо-лама, глава буддистов Российской империи (1809—1839). Младший брат Хамбо-ламы Данзан-Дымчик Ешижамсуева и старший брат Хамбо-ламы Чойван Доржо Ешижамсуева.

Биография 

Став Хамбо-ламой в 1809 году, Данзан-Гаван Ешижамсуев ликвидировал двоевластие в буддистском духовенстве России, которое возникло при Хамбо-ламах Содномпиле Хэтэрхееве и Лубсан-Жимба Ахалдаеве.

При нём Гусиноозерский дацан становится официальной резиденцией буддистских иерархов. По его настоянию были записаны истории происхождения бурятских родов.

Разработал проект строительства 32 дацанов по числу родов у бурят. Согласно этому проекту были построены: 

Аларский и Тункинский дацаны для прибайкальских бурят; 
Цэжинский — для баргузинских; 
Гэгэтуйский, Иройский, Янгажинский, Кударинский — для селенгинских родов; 
Кодунский, Эгитуйский, Чисанский, Хохюртайский, Ацагатский, Цолгинсий, Цугольский — для хоринских; 
Хужиратский, Тарбагатайский, Барисанский — для хамниганов; 
Олхунский, Зугалайский дацаны — для казаков-хамниганов; 
Агинский дацан — для агинских. 

Хамбо-лама Данзан-Гаван Ешижамсуев, по свидетельству путешественника Матиаса Кастрена, за 12 тысяч голов скота купил буддистскую библиотеку из Тибета. 

Данзан-Гаван Ешижамсуев был признан хубилганом (перерожденцем) Жамсын гэгэна в 1830 году.

Награды 

Орден Св. Александра Невского 2-й степени
Золотая медаль Святого Андрея Первозванного на Анненской ленте

Примечания

Ссылки 

Баргузинскому дацану в Бурятии исполнилось 200 лет

Пандито Хамбо-ламы
Персоналии:Бурятия
Религиозные деятели Бурятии